Эз () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 210 км на юг от Парижа, 90 км на юг от Орлеана, 33 км на север от Шатору.

Население 

Население — 127 человек (2007).

Примечания